Powers může znamenat:

příjmení 
 Abigail Powersová Fillmoreová (1798–1853) – manželka 13. prezidenta USA Millarda Fillmorea
 Ann Powers (* 1964) – americká hudební kritička a spisovatelka
 Dell Curry (* 1964) – americký profesionální basketbalista
 Chet Powers (1937–1994) – americký zpěvák, kytarista a hudební skladatel
 Francis Gary Powers (1929–1977) – americký pilot
 Keith Powers (* 1992) – americký herec a model
 Tim Powers (* 1952) – americký spisovatel sci-fi a fantasy
 Walter Powers (* 1946) – americký basový kytarista

jiný 
 Austin Powers: Špion, který mě vojel, americký film
 Austin Powers: Špionátor, americká filmová akční komedie
 Eddie Powers Memorial Trophy, hokejová trofej pro nejlepší střelce Ontario Hockey League